Athletics Integrity Unit (AIU) — независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике. Основана ИААФ в апреле 2017 года. Действует независимо от ИААФ. Глава — Бретт Клотье (на январь 2020 года).

История 
Организация была создана ИААФ в качестве основного инструмента программы по очистке легкой атлетики после серии допинговых и коррупционных скандалов. Автором программы был председатель ИААФ Себастьян Коу. Первым президентом совета AIU был Дэвид Хоуман, который до 2016 года в течение 13 лет занимал пост генерального директора Всемирного антидопингового агентства. В июне 2017 года председателем организации стал Бретт Клотье. AIU заменил антидопинговый департамент, существовавший до этого в ИААФ . Организация работает полностью независимо от ИААФ и базируется в Монако.

Цели и задачи 
В рамках своих полномочий AIU борется со злоупотреблениями, связанными со спортом, в следующих областях:
 нарушения антидопинговых правил;
 манипулирование результатами соревнований;
 взятки и коррупция;
 ставки букмекерских контор;
 возрастные манипуляции.

Круг задач AIU включает сбор и анализ данных, проведение тестов на допинг, проведение дисциплинарных процессов, а также обучение и информирование всех заинтересованных сторон.

Результаты работы 
В 2017 годы бюджет организации составил $ 7 139 889 из которых $ 4 715 136 были потрачены на программы антидопингового тестирования, в том числе было собрано 9730 образцов допинг-тестов, в том числе 1513 во время Чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года. Было проведено 120 дисциплинарных разбирательств: 118 в отношении нарушений, связанных с допингом и два — по другим причинам. В числе прочих дел, были рассмотрены эпизоды, связанные с российским допинг-скандалом и докладом Макларена. Было выполнено 60 расследований: 29 по делам, связанным с допингом и 31 — по подозрению в коррупции.

В 2018 году бюджет увеличился до $8 645 446, из которых $3 618 438 было выделено на программу антидопинговых тестов. Всего было отобрано 8489 проб. Было проведено 349 дисциплинарных процессов (346, связанных с допингом и три без такой связи) и 78 расследований (30, связанных с допингом, 24 — связанных с коррупцией и 24 — с другими возможными нарушениями.

Известные дела

Асбель Кипроп 
AIU была первым официальным органом, который подтвердил положительный тест Асбеля Кипропа на запрещенное вещество EPO в мае 2018 года, несмотря на обвинения в подделке образца.

Россия 

29 января 2020 года AIU потребовал окончательно исключить Россию из международной федерации легкой атлетики, что может привести к недопуску российских легкоатлетов к Олимпиаде 2020 даже в нейтральном статусе. Это решение было принято на основании выявления новых неправомерных действий российских спортивных чиновников.

По мнению AIU, российская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не выказала раскаяния и не созналась в предъявляемых обвинениях. Вместо этого, по мнению AIU, ВФЛА «приложила много усилий к тому, чтобы отрицать всякую причастность к допинговому скандалу, обвинять других и критиковать процедуру».
Невыплаченный штраф
2.07.2020 Мировая Атлетика заморозила программу индивидуального участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Причиной решения стала невыплата российской легкоатлетической федерацией (ВФЛА) штрафа за нарушение допинговых правил. Президент ВФЛА Евгений Юрченко пояснил агентству ТАСС, что финансы ВФЛА пострадали из-за пандемии коронавируса, что и привело к задержке выплаты штрафа. Представители Мировой Атлетики отметили, что ВФЛА не назвала даты выплаты штрафа.

Руководство

Примечания

Комментарии

Сноски 

 
Легкоатлетические организации
Допинг